Der Città di Padova 2014 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juni 2014 in Padua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Martín Cuevas
 Hugo Dellien
 Laurent Lokoli
 Nikola Čačić

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Padua